Antonio Mastrogiacomo – politico italiano
 Daniele Mastrogiacomo – giornalista italiano
 Gina Mastrogiacomo – attrice statunitense naturalizzata italiana